Renascer Praise 12 é o décimo segundo álbum do grupo de música gospel Renascer Praise. Foi gravado em São Paulo, no Estádio do Pacaembu, reunindo cerca de 70 mil pessoas no local. É disco de Platina, com mais de 150 mil cópias vendidas, o álbum ainda contou com um super coral de 12 mil vozes e 4 mil bailarinos.

Faixas

CD

DVD  

Álbuns de 2005
Álbuns de música cristã contemporânea
Álbuns da Gospel Records
Álbuns de Renascer Praise
Álbuns em língua portuguesa